Monterrubio bezeichnet:

 Monterrubio (Segovia), eine Gemeinde in der Provinz Segovia, Spanien
 Monterrubio de Armuña, eine Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien
 Monterrubio de la Sierra, eine Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien

Monterrubio ist der Name von:

 Olivier Monterrubio (* 1976), ein französischer Fußballspieler